Круус () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Круус, Рейн (1957—1992) — эстонский литературовед-русист.
 Круус, Ханс Хансович (1891—1976) — эстонский и советский учёный-историк и государственный деятель.
 Круус, Хейно Рихардович (1925—2012) — советский баскетболист.
 Круус, Яан (1884—1942) — эстонский и советский военный деятель.

См. также 
 Волли Круус — персонаж, созданный эстонским писателем Валентином Рушкисом («Повесть о славных делах Волли Крууса и его верных друзей»)